Аюттха́я:

 Аюттхая — город в Таиланде.
 Аюттхая — область в Таиланде.
 Аюттхая — провинция Таиланда.

См. также 
 Аютия (значения)